Diese Liste der 500 reichsten Deutschen richtet sich nach der Rangliste Die 500 reichsten Deutschen, die das Manager Magazin seit 2010 jährlich im Oktober veröffentlicht. Die Höhe der Vermögen entspricht jeweils dem Stand vom September des laufenden Jahres.
Von 2000 bis 2009 wurde die Liste Die 300 reichsten Deutschen jährlich veröffentlicht. Quellen für die Angaben sind Archive, Register, Anwälte, Vermögensverwalter, Bankmanager und die Vermögenden selbst.
Die Ranglisten der einzelnen Jahre sind nicht immer einheitlich erstellt, was am Beispiel der Familie Quandt zu sehen ist. Obwohl die Familienmitglieder bis 2013 einzeln geführt wurden, ist die Familie 2014 insgesamt und somit als „erstmals die reichsten Deutschen“ bewertet worden. Für die Summe der Vermögen von Johanna Quandt† und ihren Kindern Susanne Klatten und Stefan Quandt traf das aber bereits früher zu (s. Liste 2011/2012).

Liste 2010–2020 

Fußnoten

Summe nach Jahren

Siehe auch 
 Chronologie der reichsten Deutschen
 Liste der reichsten Österreicher
 Liste der reichsten Schweizer und Liechtensteiner
 Liste der reichsten Menschen der Welt
 Vermögensverteilung in Deutschland

Literatur 
 Michael Jungblut: Die Reichen und die Superreichen in Deutschland. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 1971
 Ulrich Viehöver: Die EinflussReichen: Henkel, Otto und Co – wer in Deutschland Geld und Macht hat. Campus Verlag, Frankfurt am Main/New York 2006, ISBN 978-3-593-37667-7, S. 142 bis 168

Einzelnachweise 

Deutsche 500
!Reichste Deutsche